Bardzrašen, comune armeno della provincia di Ararat
Bardzrašen, comune armeno della provincia di Shirak